

Personnalités 

 Albert Delègue (1963-1995), mannequin français, top-model ; 
 Élisabeth Beton-Delègue (née en 1955), diplomate française, ambassadrice de France au Chili, au Mexique, en Haïti, puis près le Saint-Siège ;
  (1878-1971), général français du  siècle.